Квадрифрон () — латинское слово, означающее «четырёхсторонний», «четырехгранный» (о сооружении) или «четырёхликий» (о боге). Может обозначать:

 в архитектуре — тетрапилон (древнеримское квадратное, четырёхарочное сооружение на перекрёстках, где главные дороги пересекались под прямым углом);
 эпитет египетской богини Хатхор в латинских текстах;
 эпитет римского бога Януса.

См. также 
 Брахма (четырёхликий бог в индуизме)
 Тетраморф («четырёхликий» по-греч.)
 Двуликий